Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Ericsson Open 2016 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil. Sechs Spielerinnen qualifizierten sich für die Hauptrunde.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Båstad